Бори́с Чернышо́в:
 Чернышов, Борис Александрович (род. 1991) — российский политик, депутат Государственной думы РФ VII и VIII созывов.
 Чернышов, Борис Николаевич (1937—2004) — советский футболист и тренер. См. также 
 Чернышёв, Борис